Municipio de Carbondale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carbondale (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Carbondale (condado de Jackson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Carbondale (condado de Lackawanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lackawanna.